Bergskär är en holme i Föglö kommun på Åland (Finland). Den ligger ungefär 2 km söder om Sommarön.

Öns area är 22 hektar och dess största längd är  kilometer i sydöst-nordvästlig riktning. 

Bergskär har Storoskär och Tvihjärta i norr och Dömmanskär (västra Föglö, Åland) i sydväst. I väster sträcker sig Klobbsundet från Dömmanskär upp mot Ledfjärden mellan Sommarön och Storklobben.

Terrängen på Bergskär är platt och skogig. Bergskär saknar bebyggelse. Närmaste bebyggelse finns på Storoskär och Tvihjärta.

Källor 

Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö